Los nombres Plaza de la Paz o Plaza la Paz pueden referirse a varios espacios urbanos de distintos países:

 En  Colombia:
 Plaza de la Paz de Barranquilla.

 En  España:
 Plaza la Paz de Castellón.
 Plaza de la Paz de Santa Cruz de Tenerife.
 Plaza de la Paz del Haro.
 Plaza de la Paz de Lérida.